Макаровский, Михаил:

 Макаровский, Михаил Аронович (1893—1918) — российский революционер и общественный деятель, председатель первого Азовского Совета рабочих и солдатских депутатов.
 Макаровский, Михаил Михайлович (1783—1846) — малорусский писатель.